.ax - código TLD (ccTLD) na Internet para a ilha Åland.
Citroën AX - modelo de automóvel
Emanuel Ax - pianista

Desambiguações de siglas